Ultraviolence ist der Titel von

 Ultraviolence (Album), Album der US-amerikanischen Popsängerin Lana Del Rey
 Ultraviolence (Lied), Lied der US-amerikanischen Popsängerin Lana Del Rey
 Ultraviolence (Band), britische Industrial-Band